City Gate steht für folgende Bauwerke:

 City Gate (Frankfurt), ehemals Büro Center Nibelungenplatz, zuvor Shell-Hochhaus
 City Gate Ramat Gan (auch Mosche Aviv Tower), in Ramat Gan, Israel
 City Gate (Malta) (auch Putirjal), in Valletta, Malta